EGY est un code qui peut signifier :
 Égypte 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Code